Chandakas steht für:
 Chandakas, früherer Name von Iraklio, Stadt auf Kreta, Griechenland

Chandakas ist der Familienname folgender Personen:

 Stefanos Khandakas (* 1972), griechischer Segler